Die Korea National League 2016 war die viertzehnte Spielzeit der dritthöchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen. Zuerst spielt jedes Team Zuhause und Auswärts gegen alle anderen Mannschaften und die besten 4 Teams qualifizieren sich für die Meisterschafts-Spiele. In den Meisterschafts-Spielen spielen zuerst die Teams vom 4. und 3. Platz gegeneinander. Der Gewinner spielt im Halbfinale gegen den 2. Platzierten. Der Sieger dieses Spieles spielt im Finale gegen den 1. Platzierten. Im Play-off-Finale wird der Meister der diesjährigen Saison ermittelt.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Meisterschafts-Spiele

Viertelfinale 
Im Viertelfinale der Meisterschaftsspiele spielte der Viert- gegen den Drittplatzierten. Der Gewinner qualifizierte sich für das Meisterschafts-Halbfinale. Das Spiel fand am 2. November 2016 statt.

|}

Halbfinale 
Im Halbfinale der Meisterschafts-Spiele spielte der Gewinner des Viertelfinal-Spieles gegen den Zweitplatzierten. Der Gewinner qualifizierte sich für das Play-off-Finale. Das Spiel fand am 5. November 2016 statt.

|}

Finale 
Im Finale der Play-off-Spiele spielt der Gewinner des Halbfinale gegen den Erstplatzierten. Es wird ein Hin- und ein Rückspiel geben. Der Gewinner gewinnt die Korea National League 2016. Das Hinspiel fand am 9.- und das Rückspiel findet am 12. November 2016 statt.

Hinspiel

|}

Rückspiel

|}
Anmerkung: Damit ist Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC Korea National League 2016-Meister. Zudem löst sich Ulsan Hyundai nach Ende dieser Saison auf.

Zuschauertabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Endtabelle

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016
2016